Dito steht für:

 Adverb und Abkürzung für „ebenso“ (wie zuvor, wie gesagt), siehe Ebenda #Dito/a detto
 Dito (Einheit), ein italienisches Längenmaß

Siehe auch:
 Ditto